Публій Ліціній Красс Муціан, Публій Ліціній Красс Муціан (182—130 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, великий понтифік з 132 до 130 року до н. е.
 Гай Ліциній Муціан (лат. Gaius Licinius Mucianus, д/н — 76) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії, консул-суффект 64, 70 та 72 років.